Mossagyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mossagyl (Örkeneds socken, Skåne, 625205-140527), sjö i Osby kommun, 
Mossagyl (Örkeneds socken, Skåne, 625425-141696), sjö i Osby kommun, 
Mossagylet, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,

Se även
Mossagölen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn